Fluchthorn est le nom de deux sommets des Alpes :
 Fluchthorn (), dans le massif de Silvretta, entre l'Autriche et la Suisse ;
 Fluchthorn (), dans les Alpes pennines, en Suisse.